Il toponimo Măgurele può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Măgurele, comune del distretto di Ungheni

Romania
Măgurele, città del distretto di Ilfov
Măgurele, comune del distretto di Prahova
Turnu Măgurele, municipio del distretto di Teleorman